

Cypr
 Mandres – miejscowość w dystrykcie Famagusta
 Mandres – miejscowość w dystrykcie Nikozja

Francja
 Mandres – miejscowość i gmina w regionie Normandia
 Mandres-aux-Quatre-Tours – miejscowość i gmina w regionie Grand Est
 Mandres-en-Barrois – miejscowość i gmina w regionie Grand Est
 Mandres-la-Côte – miejscowość i gmina w regionie Grand Est
 Mandres-les-Roses – miejscowość i gmina w regionie Île-de-France
 Mandres-sur-Vair – miejscowość i gmina w regionie Grand Est